GEV ist die Abkürzung für:

 Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V., siehe Emicode
 Generalized extreme value distribution, siehe Extremwertverteilung
 GEV ist der IATA-Code für den Flughafen Gällivare

GeV steht für
 Gigaelektronenvolt

GEV